Лонг Бранч има више значења:
 Лонг Бранч (Вирџинија)
 Лонг Бранч (Њу Џерзи)
 Лонг Бранч (Пенсилванија)